Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Ivan Lendl e Pavel Složil 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Arthur Ashe /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Syd Ball /  Kim Warwick (primo turno)

 Carlos Kirmayr /  Belus Prajoux (quarti di finale)
 Patrice Dominguez /  Erik Van Dillen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1979